Ialomița, rivière roumaine
 Județ de Ialomița en Roumanie